Хаген-им-Бремишен () — коммуна в Германии, земля Нижняя Саксония, район Куксхафен.

Население составляет 10 947 человек (на 31 декабря 2019 года). Занимает площадь 197,33 км². Официальный код — 03 3 52 060.

Примечания

Ссылки 

Города Нижней Саксонии